Ториньї́-сюр-ле-Міньйо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 21 км на південь від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Ториньї-сюр-ле-Міньйон, Пріер i Юссо було об'єднано в новий муніципалітет Валь-дю-Міньон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ториньї-сюр-ле-Міньйон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ториньї-сюр-ле-Міньйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр